Миха́йловка () — село на Украине, находится в Гайсинском районе Винницкой области.

Код КОАТУУ — 0520884403. Население по переписи 2001 года составляет 1460 человек. Почтовый индекс — 23732. Телефонный код — 4334.
Занимает площадь 2,6 км².

Адрес местного совета 
23735, Винницкая область, Гайсинский р-н, с. Михайловка, ул. Молодёжная, 10 а

Ссылки 
 Михайловка на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Гайсинского района